Ernst Fuchs (1851-1930), ophtalmologiste chercheur autrichien qui a donné son nom à de nombreuses maladies de l'œil comme la tache de Fuchs, la dystrophie de Fuchs ou l'hétérochromie irienne de Fuchs.

 Ernst Fuchs (1930-2015), peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, architecte, scénographe, compositeur, poète, chanteur autrichien.